Wolfsteller ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Heinrich Wolfsteller (1830–1897), Hamburger Orgelbaumeister
 Johann Gottlieb Wolfsteller (1794–1867), Hamburger Orgelbaumeister